Mazowsze – kraina historyczna
 Mazowsze Łomżyńskie
 Księstwo Mazowieckie
 Województwo mazowieckie
 Mazowsze – zespół ludowy, założony przez Tadeusza Sygietyńskiego
 Mazowsze – polski tygodnik
 Mazowsze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Mazowsze – dawna gmina wiejska
 Mazowsze – dawna gromada
 MS Mazowsze – morski statek wycieczkowy

Kluby sportowe:
 Mazowsze Grójec
 Mazowsze Płock
Filmy:
 Mazowsze – polski film dokumentalny z 1951 roku
Inne:
 Zielone Mazowsze
 Perki-Mazowsze
 Mazowsze-Parcele
 Radio Mazowsze